Зимино — название населённых пунктов в России:
 Зимино — село в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Зимино — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Зимино — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Зимино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Зимино — село в Раздольненском районе Крыма.
 Зимино — деревня в городском округе Мытищи Московской области.
 Зимино — село в Крутинском районе Омской области.
 Зимино — деревня в Сычевском районе Смоленской области.
 Зимино — деревня в Усть-Вымском районе Республики Коми.